Список видов, входящих в род Тимьян (Thymus)
 Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.
 В конце последней колонки приведена ссылка на персональную страницу таксона на сайте GRIN.

Примечания

Ссылки 
 Список видов рода Тимьян на сайте GRIN

Литература по систематике рода Thymus L. России и сопредельных государств 

 Васюков В. М. Род Thymus L. (Lamiaceae) флоры Приволжской возвышенности // Биологическое разнообразие растительного мира Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2012.
 Васюков В. М., Саксонов С. В. Обзор тимьянов (Thymus L., Lamiaceae) Самарской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1. С. 64—68. „“
 Гогина Е. Е. Изменчивость и формообразование в роде Thymus L.: Автореф. дис. д-ра биол. наук. М., 1983. 48 с.
 Гогина Е. Е. Изменчивость и формообразование в роде Тимьян. М., 1990. 208 с.
 Клоков М. В. Род Тимьян — Thymus L. // Флора СССР. Т. 21. М., Л., 1954. С. 470—590.
 Клоков М. В. Расообразование в роде тимьянов Thymus L. на территории Советского Союза. Киев, 1973. 190 с.
 Клоков М. В., Десятова-Шостенко Н. А. Критический обзор рода Thymus во флоре Юго-Востока Европейской части РСФСР и Западного Туркестана. Изв. ботан. сада АН СССР 1932 (1931), Т. 30, вып. 3—4. С. 523—550.
 Клоков М. В., Десятова-Шостенко Н. А. Тимьян — Thymus L. // Флора Юго-Востока Европейской части СССР. Т. 6. М.; Л., 1936. С. 171—178.
 Клоков М.В., Шостенко Н.А. Чабрецы Европейской части СССР // Труди Н.-Д. Iнституту Ботаніки. Т. III (Ученi записки Харківського державного університету iм. О.М. Горького, книга 14). Харків, 1938. С. 107—157.
 Меницкий Ю. Л. Род Тимьян — Thymus L. // Флора Европейской части СССР. Т. 3. Л., 1978. С. 191—204.
 Остапко В. М. Новий вид Thymus didukhii Ostapko та його фітоценотичниi особливостi // Укр. ботан. Журн. 1990. Т. 47, № 2. С. 92—95.
 Плаксина Т. И. Тимьян жигулевский (Thymus  zheguliensis Klok. et Shost.) — резерват олеиновой кислоты // Самарская Лука: Бюлл. 2002. № 12. С. 58—64.

Тимьян
Тимьян